Вернет:

 Вернет, Иван Филиппович (1760—?) — харьковский журналист и писатель, автор воспоминаний о Григории Сковороде.
 Вернет, Карл (1893—1965) — датский врач и штурмбаннфюрер СС.

См. также 
 Верне